HVP est un sigle qui peut désigner :
 huile végétale pure, une huile qui peut être utilisée comme carburant par certains moteurs Diesel ;
 , un orchestre symphonique basé à Poughkeepsie, à New York, aux États-Unis.